Janina Chłodzińska-Urbaniak – cestista polacca
 Michał Urbaniak – compositore polacco jazz e fusion
 Mika Urbaniak – cantante statunitense con cittadinanza polacca